Зеленчук (зеленчук жовтий; galeobdolon luteum) — багаторічна трав'яниста рослина родини губоцвітих

Прізвище 

Зеленчук — українське прізвище.
 Зеленчук Артур Вікторович — солдат Збройних сил України
 Зеленчук Михайло Юрійович (1924—2013) — український військовий і громадський діяч, член ОУН, воїн УПА, політв'язень, голова Всеукраїнського братства ОУН-УПА
 Зеленчук Олександр Григорович (1904—1955) — радянський партійний діяч, залізничник
 Зеленчук Степан Спиридонович (1904—1978) — радянський партійний діяч

Топонім

— хутір, Гулькевицький район, Краснодарський край
 Великий Зеленчук — річка, ліва притока Кубані
  — хутір, Отрадненський район, Краснодарський край
  — аул, Хабезький район, Карачаєво-Черкесія
 Зеленчук — українська назва міста Геленджик, Краснодарський край

Зеленчук — село, Мелітопольський район, Запорізька область

Див. також 
 Зеленчуцька

Примітки 

Прізвища на -ук
Українські прізвища